Иван Грибов:
 Грибов, Иван Васильевич (1881—1945) — русский и советский учёный, профессор, специалист в области двигателей внутреннего сгорания.
 Грибов, Иван Владимирович (1894—1977) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1949).